Кулинский — фамилия; имеет женскую форму Кулинская.

Известные носители 
  — украинский дипломат. Генеральный консул Украинской Державы в Грузии, Азербайджане (1918).
 Кулинский, Владимир Ильич (род. 1932) — российский учёный, доктор медицинских наук, профессор.
 Кулинский, Томаш Теофил (1823—1907) — католический прелат, епископ Кельце с 15 марта 1883 года по 8 января 1907 год.
 См. также 
 Кулинский район — муниципальный район в Дагестане, Россия.